Јасмина може бити:

 Јасмина (име), женско име
 Јасмина (албум), албум певача Даде Полументе